Yanda steht für:

 Yanda (Togo), eine Ortschaft in der Region Plateaux (Togo)

Yanda ist der Familienname folgender Personen:

 Marshal Yanda (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler